De NSU 1000 is een kleine personenauto in sedanuitvoering van het Duitse automerk NSU.

Geïntroduceerd in september 1963 op de Frankfurt Motor Show als NSU Prinz 1000, werd de auto hernoemd tot NSU 1000 in 1966.

De NSU Prinz 1000 werd in 1964 geïntroduceerd met een viercilindermotor van 996 cc, de eerste naoorlogse NSU met een viercilindermotor. Dit zorgde voor een topsnelheid van 130 km/u en een acceleratie van 0 tot 60 km/u in 8 s. De auto was gebaseerd op de NSU Prinz 4, maar had een grotere carrosserie. De auto had een heckmotor.

De 1000-serie werd in 1966 uitgebreid met de NSU 1000 TT en NSU Typ 110. De auto's hadden een kenmerkende heckmotor (motor achter de achteras).

De 1000 TT (Tourist Trophy) is afgeleid van de 1000L en heeft een sterkere motor van 1085 cc met 55 pk (1965-1967), goed voor een topsnelheid van 148 km/u. Daarnaast heeft de auto schijfremmen voor. De 1000 TT is te herkennen aan de dubbele koplampen met daartussen een zwarte streep met het opschrift "NSU Prinz 1000" en de verchroomde letters "TT" achteraan. Deze versie was uiterst succesvol in de rally- en racewereld. Een verdere ontwikkeling was de 1000 TTS met een 996 cc lijnmotor en 83 pk. De wagen werd geproduceerd van 1967 tot 1971.

Het type 110 heeft dezelfde 1085 cc-motor als de TT, maar is voorzien van een andere carrosserie. Het is onder andere herkenbaar door de 19 cm langere wielbasis, de grotere bagageruimte en schuiner geplaatste voorruit.

1000